Кристиан Шкур (, 14 мая 1741 — 17 июля 1811) — немецкий ботаник, садовник и художник.

Биография 
Кристиан Шкур родился 14 мая 1741 года в городе Пегау под Лейпцигом.

Он учился в Виттенбергском университете, работал в качестве садовника, а также стал мастером дизайна и гравировки. Шкур был сторонником биологической систематики и посвятил себя изучению флоры Виттенберга.

Кристиан Шкур умер 17 июля 1811 года в городе Виттенберге.

Научная деятельность 
Кристиан Шкур специализировался на криптогамах, папоротниковидных, Мохообразных.

Некоторые публикации 

 «Botanischen Handbuchs». 1791 год;
 «Enchiridion botanicum» (1805 г., с 88 табл.);
 «Kryptogamische Gewächse» (1809, с 219 таблицами)…
  «Beschreibung und Abbildung der theils bekannten, theils noch nicht веschriebenen Arten von Riedgräsern, nach eigenen Beobachtungen, und vergrosserter Darstellung der kleinsten Theile»(Описание и изображение частью известных, частью ещё не описанных видов осок по собственным наблюдениям и увеличенное изображение маленьких частей) (1801). В переводе на французский Ф. Делявиня.

Почести 
Род растений Schkuhria Roth ex Moench семейства Астровые был назван в его честь.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Botanischen Handbuchs

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Выпускники Галле-Виттенбергского университета